Il singolare del torneo di tennis Generali Ladies Linz 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Manuela Maleeva-Fragniere che ha battuto in finale Conchita Martínez che si ritirata sul punteggio di 6-2, 1-0.

Teste di serie 

 Conchita Martínez (finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (campionessa)
 Judith Wiesner (semifinali)
 Leila Meskhi (semifinali)

 Assente
 Wiltrud Probst (quarti di finale)
 Andrea Strnadová (primo turno)
 Pascale Paradis-Mangon (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Generali Ladies Linz 1993